Довжицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні у XIX — першій чверті XX століття:
 Довжицька волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Довжицька волость — Харківського повіту Харківської губернії;
 Довжицька волость — Чернігівського повіту Чернігівської губернії.